Svenungsson, också stavat Svennungsson, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var det 108 personer med namnet Svenungsson och 34 med namnet Svennungsson bosatta i Sverige. Totalt blir detta 142 personer.

Personer med efternamnet Svenungsson
 Arne Svenungsson (1914–1997), lantbrukare, riksdagsledamot
 David Svenungsson (1911–1976), präst, politiker
 Erland Svenungsson (född 1944), präst, psykoterapeut
 Henrik Svenungsson (1933–2017), biskop, överhovpredikant 
 Jan Svenungsson (född 1961), konstnär
 Jayne Svenungsson (född 1973), teolog och religionsfilosof 
 Magnus Svenungsson (född 1965), journalist
 Sven-Arne Svenungsson (1942–2005), prost, hovpredikant

Svenska efternamn
Sonnamn